Ihlow kan syfta på:

 Ihlow (Fläming) – en ort och kommun i Landkreis Teltow-Fläming i sydvästra Brandenburg i Tyskland
 Ihlow, Oberbarnim – en ort i Oberbarnims kommun i Landkreis Märkisch-Oderland i östra Brandenburg i Tyskland, se Oberbarnim
 Ihlow (Ostfriesland) – en ort och kommun i Landkreis Aurich i Niedersachsen i Tyskland
 Ett kloster i Ihlow i Ostfriesland